przedpiersie – część tułowia owadów
 przedpiersie – osłona stanowiska strzelca lub działa